Il doppio maschile del Dubai Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Rik De Voest e Dmitrij Tursunov erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
Simon Aspelin e Paul Hanley hanno battuto in finale 6–2, 6–3  Lukáš Dlouhý e Leander Paes.

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (finale)

 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (quarti) 
 František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni

Dubai Tennis Championships 2010
ATP World Tour 2010